

События

Китай 
 18-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 Весной посол от бо-ди прибыл в Лу.
 Летом цзиньцы задержали вэйского посла Ши Мая за его войну против Цао в 556 году.
 Осенью цисцы вторглись в Лу с севера.
 В 10 луне цзиньское войско (во главе с Чжунхан Сянь-цзы) возглавило войска (князей Лу, Сун, Чжэн, Вэй, Цао, Цзюй, Чжу, Тэн, Се, Малого Ци, Малого Чжу), они сильно разбили войско Ци в битве у горы Ми. Янь Ин удерживал Лин-гуна от бегства, но тот укрылся в столице Ци — Линьцзи. Цзиньские войска окружили Линьцзи, затем сожгли пригороды и ушли, так как цисцы по всей стране обороняли крепости (в гл.39 «Ши цзи» война ошибочно датирована 557 годом).
 Князь Цао Чэн-гун умер в походе (либо убит в бою), ему наследовал сын Шэн (У-гун, эра правления 554—528).
 Чуский полководец гун-цзы У напал на Чжэн в 10 луне, пока его войска участвовали в походе на Ци. В это же время чжэнские сановники вели тайные переговоры с Чу.
 Умер князь Янь У-гун, ему наследовал Вэнь-гун (эра правления 554—549).

См. также

Примечания